Пьер Юг Виктуар Мерль (; 26 августа 1766, Монтрёй-сюр-Мер — 5 декабря 1830, Марсель) — французский военачальник, дивизионный генерал (с 24 декабря 1805 года).

Служба до, во время и вскоре после окончания Революции 
Премудрости военного ремесла молодой Пьер Юг начал постигать ещё до начала Великой французской революции. Четвёртого мая 1781 года он записался в 53-й пехотный полк из Фуа, но уже 4 сентября 1782 года по неизвестной причине вышел в отставку.

В армию Мерль вернулся лишь два года спустя, 14 декабря 1784 года, и поступил гренадером в 80-й (Ангулемский) пехотный полк. 1 апреля 1789 года Пьер Юг добился долгожданного повышения — его сделали капралом, а уже через двадцать пять дней — капрал-фурьером. Звания старшего сержанта (18 апреля 1791), су-лейтенанта (19 июня 1792) и, наконец, лейтенанта (24 октября 1792) Мерль заслужил, сражаясь в армии Восточных Пиренеев под началом генерала Монсея.

Стойкость в бою храброго уроженца Па-де-Кале была замечена представителями народа при армии и Пьеру Югу, после присвоения чина капитана (1 мая 1793), предложили покомандовать артиллерийской ротой. Несмотря на перевод в фактически другой род войск, Мерль блестяще справился с возложенными на него обязанностями. С 1 сентября 1793 года, ему, коменданту форта Сокоа, усложнили задачу, предоставив в распоряжение целый батальон пушкарей, которым он руководил так же успешно, как некогда ротой.

Уже будучи бригадным генералом (с 14 апреля 1794) Мерль отличился в сражении за Толосу (9 августа), которую обороняли 8000 испанцев. На этот раз во главе двух эскадронов 12-го гусарского полка пехотинец-артиллерист стремительной атакой разгромил кавалерию неприятеля и на плечах отступавших ворвался в город. При этом его конники захватили 100 пленных и 2 мортиры, не говоря уже о складах с продовольствием и боеприпасами самой Толосы, которые не были уничтожены бежавшими в панике испанцами.

Генерал Монсей в своих донесениях неоднократно с похвалой отзывался о Мерле. Столь лестные рекомендации очень помогли Пьеру Югу, когда он служил в армии Берегов Океана (с 1 января 1796), Альпийской армии (с 11 июля 1797), а затем, в 8-м военном округе (с 13 октября 1797).

Ложный донос. Реабилитация и новые назначения 
В начале сентября 1799 года клевета завистливых недоброжелателей чуть было не поставила жирный крест на безупречной карьере генерала. По обвинению в должностном преступлении Мерль предстал перед военным трибуналом, члены которого после рассмотрения материалов дела полностью оправдали Пьера Юга. Придя к власти, Наполеон Бонапарт направил реабилитированного генерала на административный пост сначала в 17-м (с января 1800), а затем в 14-м военном округе. До 1801 года Мерль служил в резервной армии и начальствовал в одном из районов 27-го военного округа. Его усердие и работоспособность были должным образом оценены в Париже, и 11 декабря 1803 году он стал кавалером, а 11 июня 1804-го — командором ордена Почётного легиона.

От Аустерлица до Бусако (1805—1810) 
В октябре—ноябре 1805 года Мерль некоторое время исполнял обязанности губернатора Браунау. 2 декабря он достойно сражался при Аустерлице (во время атаки под ним одна за другой были убиты две лошади). Дождь наград, пролившийся на головы солдат и офицеров Великой армии после победы в «Битве трёх императоров», не обошёл стороной и Мерля. Двадцать четвёртого декабря ему было присвоено звание дивизионного генерала.

Следующей важной страницей в биографии Мерля стала война в Испании. Снова оказавшись на Пиренейском полуострове в начале 1808 года, генерал некоторое время командовал гарнизоном Памплоны. Позднее он участвовал в захвате Вальядолида и Сантандера, а также содействовал победе французов у Медины де Рипсе, за что был возведён в титул барона Империи и вошёл в когорту высших офицеров ордена Почётного легиона — 4 сентября 1808 года. 15 января 1809 года вместе с генералом Мерме опрокинул авангард британских войск, закрепившийся на высотах у Вилабоа.

В 1810 году во время экспедиции в Касерес (Эстремадура) наголову разбил восьмитысячный испанский отряд. В ходе неудачного для французов сражения у Бусако (27 сентября 1810) картечной пулей Мерлю раздробило руку (до этого он был тяжёло ранен у Опорто). На этом испанская эпопея для генерала фактически завершилась.

Война в России. Отступление во Францию 
26 апреля 1812 года Мерлю было поручено возглавить 9-ю дивизию в составе 37-тысячного корпуса маршала Удино, которому после форсирования Немана, предстояло двигаться в направлении Санкт-Петербурга. Храбрость и самоотверженность Мерля в полной мере проявились в ходе первого и второго сражений за Полоцк. Так, при наступлении Великой армии солдаты его дивизии доблестно отражали атаки корпуса Витгенштейна, а в ходе ретирады французов из России, отбросив превосходящие силы противника, благополучно эвакуировали город вместе со всеми обозами и 140 орудиями в придачу. Отступив в Польшу, Мерль организовал сборные пункты для солдат, отбившихся от своих корпусов. После этого его назначили командующим 25-го военного округа, и он оставался на этом посту вплоть до Первой Реставрации Бурбонов.

Присяга на верность Бурбонам. Закат карьеры 
За лояльное отношение к королевской династии Мерль был представлен к ордену Святого Людовика (27 июня 1814), а затем определён на должность генерал-инспектора жандармерии.

В начале марта 1815 года Мерль в составе корпуса герцога Ангулемского двинулся навстречу «Корсиканскому Чудовищу» и овладел Пон-Сент-Эспри, который, опасаясь окружения, был вынужден очень скоро оставить, попутно отказавшись от смелого манёвра в направлении Мондрагона.

В 1816 году генерал, обеспеченный солидной пенсией (6000 франков), вышел в отставку. Пятого декабря 1830 года Пьер Юг Виктор Мерль скончался в Марселе на 65-м году жизни. Его имя выгравировано на западной стороне Триумфальной арки в Париже.

Ссылки 
 Мюлье Ш. Биографии известных военных деятелей сухопутных и военно-морских сил Франции 1789—1850 

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)